Numele Thomas Young se poate referi la:

Thomas Young (1587–1655), autor scoțian prezbiterianist
Thomas Young (revoluționar american) (1732–1777), membru al Sons of Liberty
Thomas Young (1773–1829), om de știință și egiptolog englez
Thomas Young (arhiepiscop) (d. 1568), arhiepiscop de York
Thomas Ainslie Young (1797–1860), om politic din Lower Canada
Thomas L. Young (1832–1888), om politic american; al XXXIII-lea guvernator de Ohio